LGD – Lokalna Grupa Działania
 LGD – Strata z tytułu niewykonania zobowiązania (ang. Loss Given Default)